Европейско турне Аутограм е четвъртото европейско турне на сръбската певица Светлана Ражнатович-Цеца. Турнето започва на 7 юли 2016 г. с голям концерт в сръбския град Кончарево и е закрито на 28 септември 2020 г. с ВИП концерт в Рим, Италия. На турнето Цеца промотира новия си албум „Аутограм“, издаден на 25 юни 2016 г. От същия албум певицата представя 9 песни: Аутограм, Добротворне сврхе, Дидуле, Анђео другог реда, Јадна ти је моја моћ, Цигани, Невиност, Метар одавде и Трепни.

Певицата отменя концерти заради пандемията от коронавирус.

Цеца посещава 16 европейски държави (17 включително частично признатото Косово), като изнася общо 89 концерта.

Списък на концертите 

*ВИП концерт

Репертоар 

*Репертоарът е от концерта в Гуча (10 август 2016)

Благотворителност 
Част от приходите от продажбата на билети за концерта в Каменица, Македония, са дарени на пострадалите от наводненията, засегнали Скопие в началото на август 2016 г.

Телевизионно излъчване 
Електронните медии проявяват интерес за излъчване „на живо“ на концерти от турнето.

Отменени концерти 
 Концерт в Калитеа
Концертът, който трябваше да се проведе на 22 юли 2016 г. в клуб Summer Coral, първоначално е отложен за 5 август, а след това е отменен. Организаторите на Цеца заявиха, че концертът е прехвърлен за следващата година.
 Концерт в Требине
Концертът, който трябваше да се проведе на 30 юли 2016 г. на стадион Police в босненския град Требине, е отменен, тъй като местният организатор не е изпълнил всички договорни отношения.
 Концерт в Ниш
Концертът, насрочен за 10 юни 2017 г. в град Ниш, е отменен поради технически причини.
 Концерт в Крагуевац
Концертът, който трябваше да се проведе на 17 август 2018 г. на сцената на Wood Land, е отменен само 20 часа преди шоуто. Певицата заяви, че концертът дори не е договорен.
 Концерт в Мексико
Концертът, насрочен за 4 януари 2019 г. в Канкун, е отменен поради технически причини.
 Концерт в Копаоник
Концертът, насрочен за 14 март 2020 г. в Копаоник, с който певицата трябваше да закрие турнето, е отменен заради пандемията от коронавирус.

Допълнителна информация 
 Главен мениджър: Деян Петрешевич
 Придружаваща музикална група: Premoćni band

Източници 

Музикални турнета от 2016 година
Музикални турнета от 2017 година
Музикални турнета от 2018 година
Музикални турнета от 2019 година
Музикални турнета от 2020 година